La Bonne Aventure est le titre de plusieurs œuvres :
 La Diseuse de bonne aventure, aussi appelé La Bonne aventure, peinture de Caravage
 La Bonne Aventure, film français d'Henri Diamant-Berger sorti en 1932
 La Bonne Aventure, feuilleton télévisé québécois diffusé entre 1982 et 1986
 Saison 3 de Camping Paradis#Épisode 4 : La Bonne aventure
 La Bonne Aventure, aventure de Lucky Luke parue dans l'album Le Ranch maudit publié en 1986.

Voir aussi

 La Bonne Aventure, un festival à Malo-les-Bains (Nord).
 La Diseuse de bonne aventure
 Diseuse de bonne aventure